Мозлер ()

 Мозлер, Фридрих — немецкий врач.
  — немецкий художник и искусствовед.